Angsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Angsjön, Skåne, sjö i Osby kommun,  (15,8 ha)
Lilla Angsjön, sjö i Ronneby kommun,  (5,27 ha)
Stora Angsjön, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (36,5 ha)
Angsjön, Halland, sjö i Falkenbergs kommun,  (4,43 ha)
Stora Angsjön, Halland, sjö i Falkenbergs kommun,  (11,2 ha)
Lilla Angsjön, Halland, sjö i Falkenbergs kommun,  (9,87 ha)
Angsjön (Agunnaryds socken, Småland), sjö i Ljungby kommun,  (14,9 ha)
Angsjön (Norra Unnaryds socken, Småland), sjö i Jönköpings kommun,  (9,24 ha)
Angsjön (Undenäs socken, Västergötland), sjö i Karlsborgs kommun,  (5,84 ha)
Angsjön, Värmland, sjö i Karlskoga kommun,  (51,4 ha)
Angsjön, Ångermanland, sjö i Bjurholms kommun,  (50,8 ha)
Angsjön, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (30,5 ha)

Se även
Agnsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn